Чемпіонат Португалії з футболу 1994—1995 — 61-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Спортінг (Лісабон) взяв участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 як володар Кубку Португалії 1994—1995.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на soccerway 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1994—1995
Португалія
Португалія
1994 у португальському спорті
1995 у Португалії